Га́йсинська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Гайсин.

 Гайсинська вулиця — вулиця в місті Гайсин.
 Гайсинська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Гайсинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Гайсинська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці